Diese Liste enthält die Baken auf den Ostfriesischen Inseln.

Weblinks 
 

Baken Ostfriesische Inseln